Э́стер Ю́хас (; ) — финская кёрлингистка.

Играет в основном на позиции третьего.

Достижения 
 : золото (2010—2011, 2011—2012, 2016—2017, 2017—2018, 2018—2019), серебро (2009—2010).
 : серебро (2006, 2007, 2008).
 : серебро (2010).
 : золото (2014), серебро (2011, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начала заниматься кёрлингом в 2006, в возрасте 18 лет.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Чемпионы Финляндии по кёрлингу